Первая лига СР Югославии по футболу 1994/1995 () — 3-й сезон чемпионата Югославии по футболу с момента начала распада Югославии. Он начался 9 августа 1994 года и закончился 16 мая 1995 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Осень

Весна

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1994/1995
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1994 году
1995 год в Югославии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995